The Thin Blue Line ist der Originaltitel folgender Werke:
 US-Polizei im Kreuzverhör, US-amerikanischer Dokumentarfilm von William Friedkin (1966)
 Der Fall Randall Adams, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Errol Morris (1988)
 Inspektor Fowler – Härter als die Polizei erlaubt, britische Sitcom mit Rowan Atkinson (1995–1996)
 The Thin Blue Line (1952), US-Serie aus dem Jahr 1952, produziert von William H. Parker
 The Thin Blue Line (Sitcom), britische Sitcom, die in den Jahren 1995 und 1996 ausgestrahlt wurde
 The Thin Blue Line (Fernsehserie), schwedische Fernsehserie aus dem Jahr 2021